

Cinema 
 Il giustiziere (The Charlatan) – film del 1929 diretto da George Melford
 Il giustiziere (Law and Order) – film del 1953 diretto da Nathan Juran
 Il giustiziere (The Human Factor) – film del 1975 diretto da Edward Dmytryk
Il giustiziere (Shoot First: A Cop's Vengeance) – film del 1991 diretto da Mel Damski
 Sleepless - Il giustiziere (Sleepless) – film del 2017 diretto da Baran bo Odar

Letteratura 
Il giustiziere (The Avenger) – romanzo di Edgar Wallace del 1926
Il giustiziere (The Avenger) – romanzo di Erica Spindler, uscito nella collana I nuovi bestsellers Special con il numero 81s, in luglio del 2008
 Il giustiziere (Cade's Justice) – romanzo di Pat Tracy

Persone 
Vari sovrani sono stati soprannominati il Giustiziere:
Alfonso XI di Castiglia
Arturo III di Bretagna 
Pietro I di Castiglia 
Pietro I del Portogallo 
Riccardo di Borgogna

Televisione 
 Il giustiziere (A Real Rain) – episodio della prima stagione di Criminal Minds
 Il giustiziere (I and I am a Camera) – episodio della prima stagione di Dark Angel
 Il giustiziere (- episodio della quinta stagione di Distretto di Polizia
 Il giustiziere (The Garbage Man) – episodio della prima stagione di Hunter
 Il giustiziere – episodio de L'ispettore Giusti